Wyniki Grand Prix Europy 2004, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to czwarte zawody o Wielką Nagrodę Europy, a zarazem pierwsze na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Wiesław Jaguś i Grzegorz Walasek). W nawiasach podano numery stałe.

 (2) Jason Crump (Australia)
 (22) Jarosław Hampel (Polska)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (8) Rune Holta (Norwegia)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy)
 (17) Hans Andersen (Dania)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (20) Aleš Dryml (Czechy)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (23) Grzegorz Walasek  (Polska)
 (24) Wiesław Jaguś (Polska)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Europy 2004

Europa
2004
2004 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu